Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 17 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hana Mandlíková et Wendy Turnbull.

Faits marquants 
L'épreuve de simple voit s'imposer la numéro un mondiale Martina Navrátilová face à Hana Mandlíková en finale. Elle enregistre à cette occasion son , après ceux de 1978, 1979, 1981, 1983, 1984 et 1985.

Hana Mandlíková et Wendy Turnbull, tombeuses des quintuples tenantes du titre Navrátilová-Shriver en demi, remportent le double dames.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1986 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1986 03
Masters 03
Masters feminin 1986
Tennis aux États-Unis en 1986
Tennis en mars 1986